NEAT — аббревиатура, которая может означать:
 Проект "Near-Earth Asteroid Tracking";
 Алгоритм нейроэволюции нарастающей топологии ().